Сергей Костров:
 Костров, Сергей Викторович (род. 1959) — российский учёный, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН.
 Костров, Сергей Ильич (1885 — после 1922) — полковник, командующий Троицким отрядом, Георгиевский кавалер.